Tuija est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Tuija Brax (née en 1965), femme politique finlandaise
 (née en 1959), pianiste classique finlandaise
 (née en 1961), athlète finlandaise en course de haies
Tuija Hyyrynen (née en 1988), joueuse finlandaise de football
 (née en 1965), coureuse cycliste finlandaise
 (née en 1954), écrivaine finlandaise
Tuija Lindström (1950-2017), photographe finno-suédoise
 (née en 1958), coureuse longue distance finlandaise
Tuija Vuoksiala (née en 1961), biathlète finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais